Czerwony kapitan – powieść Dominika Dána
 Czerwony kapitan – czesko-polsko-słowacki film z 2016 w reżyserii Michala Kollára, adaptacja powieści